Nakhon Ratchasima (stad)
 Nakhon Ratchasima (provincie)
 Korat (kattenras)
 Khoratplateau